

Carriera 
Con il  ha disputato i Campionati americani del 2017.

Altri progetti

Collegamenti esterni